Герцеговина — многозначный термин.

 Герцеговина (историческая область) — историческая область на Балканском полуострове.
 Босния и Герцеговина — государство в Европе.
 Герцеговина Флор — советские папиросы.